The Victim – miniserie televisiva scozzese del 2019
 The Victim – cortometraggio del 1915 diretto da George Siegmann
 The Victim – film del 1916 diretto da Will S. Davis
The Victim – film del 1917 diretto da Joseph Levering
 The Victim – film del 1974 diretto da David Cronenberg
 The Victim – film del 1980 diretto da Sammo Hung
 The Victim – film del 2011 diretto da Michael Biehn
 La vittima (The Victim) – romanzo di Saul Bellow del 1947